Theorin ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Theorin (* 1983), schwedischer Fußballspieler
 Iréne Theorin (* 1963), schwedische Opernsängerin (Sopran)
 Johan Theorin (* 1963), schwedischer Autor